Тибия может означать:

 Тибия — древнеримский духовой музыкальный инструмент.
 Тибия — лабиальный флейтовый регистр органа.
 Тибия — род морских моллюсков.